La província de Txità (en rus Чити́нская о́бласть, tr. Txitínskaia óblast) fou un subjecte federal de Rússia que l'1 de març del 2008 es va ajuntar amb el districte autònom d'Aga Buriàtia per formar el territori de Zabaikal.

Antigues subdivisions de Rússia
Territori de Zabaikal